Чері́нько — українське прізвище. Відомі носії:

 Черінько Василь Андрійович — заслужений машинобудівник України, генеральний директор об'єднання «Медапаратура» (Київ, 1983–1997).
 Черінько Віктор Миколайович — проректор з науковоі роботи Київської державної академії водного транспорту, кандидат технічних наук, доцент.
 Черінько Іван Іванович (1908, Деньги — 1948, Ашгабат) — український і туркменський художник, педагог.
 Черінько Ігор Павлович — молодший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України.
 Черінько Павло Миколайович — кандидат фізико-математичних наук, заступник начальника науково-організаційного відділу в апараті Президії Національної академії наук України.

Українські прізвища